Рубрика — розділ у газеті, журналі або відділ у радіо- і телепередачах
 Рубрика — назва розділу, підрозділу, графи взагалі
 Видання «Рубрика» — українське інтернет-видання
 Рубрика (ініціал) — слово або частина тексту, яка традиційно написана або надрукована червоним чорнилом з метою її виділення

Див. також 
 Буквиця (типографія)

Примітки